Gerd Siegmund (ur. 7 lutego 1973 w Dreźnie) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu narciarskiego WSV Oberhof OS. Startował w latach 1990–2000. W Pucharze Świata odniósł jedno zwycięstwo – 26 marca 1994 w Thunder Bay. Niecały rok później w tej samej miejscowości zdobył razem z drużyną srebrny medal na mistrzostwach świata. Swoje ostatnie zawody zaliczył 10 marca 2000 w Trondheim. Zajął tam 42. miejsce. Obecnie jest komentatorem niemieckiego Eurosportu.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1994  Lillehammer – 11. miejsce (K-90)

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1993  Falun – 23. miejsce (K-90), 20. miejsce (K-115)
 1995  Thunder Bay – 11. miejsce (K-90), 10. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1995  Thunder Bay – srebrny medal

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 1994  Planica – 26. miejsce
 1996  Tauplitz/Bad Mitterndorf – 27. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Drużynowo
 1991  Reit im Winkl – 5. miejsce

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1989/1990: -
 sezon 1991/1992: -
 sezon 1992/1993: 59.
 sezon 1993/1994: 13.
 sezon 1994/1995: 22.
 sezon 1995/1996: 34.
 sezon 1996/1997: 88.
 sezon 1997/1998: 46.
 sezon 1998/1999: 41.
 sezon 1999/2000: 34.

Miejsca na podium 
  Thunder Bay – 26 marca 1994 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1992/1993 – 30.
 1993/1994 – 12.
 1994/1995 – 22.
 1995/1996 – 20
 1997/1998 – 66.
 1998/1999 – 26.
 1999/2000 – 27.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 50.
 1998 – 47.
 1999 – 18.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 15.
 1995 – 33.
 1997 – 45.
 1999 – 33.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 26.
 sezon 1994/1995: 15.
 sezon 1995/1996: 25.
 sezon 1997/1998: 48.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Wschodnioniemieccy skoczkowie narciarscy
Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1973
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1995